Por Almena pode estar à procura de:
Almena (Kansas)
Almena (Wisconsin)

Desambiguação